— островная группа в составе островов Сакисима, в архипелаге Рюкю (Нансэй), Япония. Вместе с незаселёнными островами Сенкаку образуют отдельный уезд префектуры Окинава.

География 
Площадь архипелага составляет 585,57 км², крупнейшими островами являются Ириомоте — 289 км², Исигаки — 222,6 км², Йонагуни — 28,95 км², Хатерума — 12,7 км² и Куросима — 10 км².

Население составляет 53 627 человек (2011), из них в округах Исигаки — 48 139 человек, Такэтоми — 3907 человек и Йонагуни — 1581 человек.

Максимальная высота — 529 м — гора Омото на острове Исигаки. Крупнейший город — Исигаки на одноимённом острове.

Список островов

Примечания 

Острова Японии